Georg von Waldstätten ist der Name folgender Personen:

* Georg von Waldstätten (Generalmajor) (1815–1881), österreichischer Generalmajor
 Georg von Waldstätten (Feldzeugmeister) (1837–1918), österreichischer Feldzeugmeister